Le Chalet, série télévisée jeunesse québécoise
 Le Chalet, mini-série française en six épisodes, créée par Alexis Lecaye, réalisée par Camille Bordes-Resnais
 Le Chalet, opéra comique en un acte d'Adolphe Adam

Voir aussi 
 Le Chalet-à-Gobet, localité suisse